Kalūs (persiska: کلوس, Kūlūs) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Västazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Kalūs ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kalūs är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Kalūs. Runt Kalūs är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Āgh Bāsh,  km sydväst om Kalūs. Trakten runt Kalūs består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Västazarbaijan